Godthåb kan henvise til flere stednavne:
 Nuuk – Grønlands hovedstad
 Godthåb (Bregninge Sogn) – en bebyggelse i Bregninge Sogn, Ærø Kommune
 Godthåb (Fakse Sogn) – en bebyggelse i Faxe Sogn, Faxe Kommune
 Godthåb (Ginnerup Sogn) – en bebyggelse i Ginnerup Sogn, Norddjurs Kommune
 Godthåb (Hjembæk Sogn) – en bebyggelse i Hjembæk Sogn, Holbæk Kommune
 Godthåb (Nørre Snede Sogn) – en bebyggelse i Nørre Snede Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Godthåb (Skrøbelev Sogn) – en bebyggelse i Skrøbelev Sogn, Langeland Kommune
 Godthåb (Store Heddinge Sogn) – en bebyggelse i Store Heddinge Sogn, Stevns Kommune
 Godthåb (Østermarie Sogn) – en bebyggelse i Østermarie Sogn, Bornholms Regionskommune
 Godthåb (Aalborg Kommune) – en bebyggelse i Godthåb Sogn, Aalborg Kommune
 Godthaabs Sogn (Godthåb sogn) – et sogn i Frederiksberg Kommune

Før automatiseringen var Gothåb en demiautomatisk telefoncentral på Frederiksberg.

Se også 
 Børnehjemmet Godthåb
 Godthaab Hammerværk
m.fl.

Referencer